

Patronyme

 Aristide Brixhe, (1800-1863),  homme politique belge francophone (catholique), fils de Jean-Guillaume Brixhe et frère de Louis Brixhe.
 Claude Brixhe (1933-2021), helléniste et linguiste français
 Jean-Guillaume Brixhe, (1758-1807), révolutionnaire et homme politique franchimontois, député de l'Ourthe au Conseil des Cinq-Cents.
 Louis Brixhe (1787-1876), militaire belge, fils de Jean-Guillaume Brixhe et frère d'Aristide Brixhe.

Homonymie
Homonymie de patronyme